L’Ordre Académique de Sainte-Barbe (Academicus Sanctae Barbae Ordo, en abrégé ASBO) est une association d’étudiants et d’anciens étudiants de l'Ecole Polytechnique de Louvain fondée en 1987.

L'ASBO édite un chansonnier étudiant, le Bitu Magnifique.

En 2009, l'ASBO édita un livret intitulé Le Jour et la nuit destiné à démonter des idées reçues sur le folklore étudiant et l'animation étudiante à Louvain-la-Neuve.

Notes et références

Liens externes 
 . 

Folklore étudiant en Belgique
Université catholique de Louvain